Populaire benaming voor de teelballen
Een pejoratieve term voor storend gedrag in het algemeen
Kloten (gemeente), een stad in Zwitserland
Luchthaven Zürich ligt op het grondgebied van de gemeente Kloten en wordt ook vaak als dusdanig aangeduid.
De houten kralen van een rak bij dwarsgetuigde zeilschepen
Een dorp in het natuurreservaat Malingsbo-Kloten in Zweden

Zie ook 
 Kloot (doorverwijspagina)
 Clootcransbewijs